emz ou EMZ peut désigner :

 Enhanced Metafile Zipped (.emz), une extension de fichier informatique ;
 État-major de zone de défense et de sécurité, en France.